Келерме́сское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Гиагинского муниципального района Республики Адыгея.

Административный центр — станица Келермесская.

География 
Муниципальное образование расположено в южной части Гиагинского района. В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта.

Площадь территории сельского поселения составляет — 135,82 км2. Из них сельскохозяйственные угодья занимают — 91,45 км2 (67,33 %).

Граничит с землями муниципальных образований: Гиагинское сельское поселение на севере, Айрюмовское сельское поселение на северо-востоке, Сергиевское сельское поселение на востоке, Красноульское сельское поселение на юге и с Майкопским городским округом на западе.

Сельское поселение расположено на наклонной Закубанской равнине, в переходной от равнинной в предгорную зоне республики. Рельеф местности представляет собой в основном предгорные волнистые равнины с холмисто-бугристыми и курганными возвышенностями, с общим уклоном с юго-востока на северо-запад. Долины рек изрезаны глубокими балками и понижениями. Средние высоты составляют около 180 метров над уровнем моря.

Гидрографическая сеть представлена реками: Гиага, Улька, Малая Улька, Келермес, Грязнуха и различными малыми родниковыми ручьями в балках. Также имеется множество водоёмов естественного и искусственного происхождений.

Климат влажный умеренный, с жарким летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +11,5°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +23,0°С. Среднемесячная температура января составляет около 0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 750 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по июль.

История 
Территория современного муниципального образования стала формироваться в начале 1920-х годов, с образованием Келермесского станичного совета.

31 декабря 1934 года Келермесский станичный совет был включён в состав новообразованного Гиагинского района.

В 1993 году Келермесский станичный совет был реорганизован и переименован в Келермесский сельский округ.

В 2004 году в ходе муниципальных реформ, Келермесский сельский округ был преобразован в муниципальное образование со статусом сельского поселения.

Население 

Плотность:  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 1 430 чел. (47,5 %). Женщины — 1 581 чел. (52,5 %).

Средний возраст населения: 38,4 лет. Медианный возраст населения: 37,4 лет.

Средний возраст мужчин: 36,3 лет. Медианный возраст мужчин: 35,9 лет.

Средний возраст женщин: 40,3 лет. Медианный возраст женщин: 39,5 лет.

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация Келермесского сельского поселения — станица Келермесская, ул. Советская, №87.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация Келермесского сельского поселения. Состоит из 7 человек.  
 Глава администрации сельского поселения —  Фатеев Сергей Алексеевич.
 Представительный орган — Совет Народных депутатов Келермесского сельского поселения. Состоит из 10 депутатов, избираемых на 5 лет. 
 Председатель Совета Народных депутатов сельского поселения —  Фатеев Сергей Алексеевич.

Прежние руководители Келермесского сельского поселения: 
 Рыков Емельян Дмитриевич
 Поляков Иван Пантелеевич
 Зарецкий Анатолий Степанович
 Солдатенко Иван Алексеевич
 Криволапов Владимир Лукич
 Дюмин Александр Васильевич

Достопримечательности 
На территории сельского поселения, недалеко от станицы Келермесская, находятся Келермесские курганы, в которых были обнаружены археологические находки меотского и скифского происхождений, датируемые VII—V веками до н. э.

Экономика 
В муниципальном образовании высоко развито сельское хозяйство. Основными бюджетообразующими предприятиями на территории сельского поселения являются:
 ООО «Синдика-Агро»
 ООО «Скиф»
 ООО «Васюринский МПК»
 ОАО МЗ «Гиагинский»
 КФХ «Бек»
 КФХ «Елена»
 КФХ «Родники»
 КФХ «Тхакушинов»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Келермесского сельского поселения
 Гиагинский район > Келермесское сельское поселение
 
 Юбилей станицы. А. Дюмин: «Теория лишь приближает к истине». 12.10.2013 г. № 77 (10007)
 Герб Келермесского сельского поселения
 Флаг Келермесского сельского поселения

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Гиагинского района